

Sigle 
 Tubercolosi  – malattia infettiva causata da micobatteri
 Time base corrector  – sincronizzatore del segnale video
 To be continued  – frase utilizzata in ambito letterario e cinematografico nella tecnica del cliffhanger
 Tohoku Broadcasting Company  – radio e tv giapponese
 To be confirmed  – "da confermare", utilizzato in ambito commerciale in occasioni di date non ancora confermate
 The Burning Crusade  – prima espansione del videogioco World of Warcraft
 Teatro Brasileiro de Comédia  – teatro brasiliano

Codici 
 TBC  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tuba City (Stati Uniti)